Görschnitz heißen folgende Orte:

 Ortsteil der Stadt Elsterberg im Vogtlandkreis in Sachsen, siehe Görschnitz (Elsterberg)
 Ortsteil des Marktes Weidenberg im Landkreis Bayreuth in Bayern, siehe Görschnitz (Weidenberg)